Evolution of the Dance – documentario del 1918 prodotto dalla J.R. Bray Studios 
Evolution of the Dance – cortometraggio del 1930 diretto da Jack Haskell